Gli amori di Carmen (The Loves of Carmen) – film del 1927 diretto da Raoul Walsh 
Gli amori di Carmen (The Loves of Carmen) – film del 1948 diretto da Charles Vidor